Friedrich Knesebeck ist der Name folgender Personen: